Сандомирская:

Женская фамилия
 Сандомирская, Беатриса Юрьевна (1894—1974) — советский скульптор.
 Сандомирская, Ирина Ильинична (род. 1959) — российский филолог, историк советской культуры.

Прочее
 Сандомирская губерния — одна из губерний Царства Польского в составе Российской империи, существовавшая в 1837—1844 годах.